Die Communauté de communes du Sisteronais-Buëch ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes und Drôme der Regionen Provence-Alpes-Côte d’Azur und Auvergne-Rhône-Alpes. Sie wurde am 14. November 2016 gegründet und umfasst 60 Gemeinden. Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ort Sisteron. Die Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Sisteronais,
 Communauté de communes de La Motte du Caire-Turriers,
 Communauté de communes du Canton de Ribiers Val de Méouge,
 Communauté de communes du Laragnais,
 Communauté de communes interdépartementale des Baronnies,
 Communauté de communes du Serrois und
 Communauté de communes de la Vallée de l’Oule.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 wurden die Gemeinden Bruis, Montmorin und Sainte-Marie zur Commune nouvelle Valdoule zusammengeschlossen.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Sisteronais Buech
Sisteronais Buech
Sisteronais Buech
Gegründet 2016